désigne La Pérégrination vers l'Ouest en japonais, ainsi que ses différentes adaptations au Japon :
  une œuvre de Kazuya Minekura qui comprend :
 Gensômaden Saiyuki, un manga et son adaptation en anime ;
 Saiyuki Reload, un manga et un anime ;
 Gensou Maden Saiyuki Reload Gunlock, un anime qui propose la suite du manga Saiyuki Reload ;
 Saiyuki Reload Burial, une série d'OAV qui est l'adaptation de plusieurs chapitres de Saiyuki Reload ;
 Saiyuki Kagekiden : Go to the West, une comédie musicale reprenant les premiers tomes du manga ;
 Saiyuki Kagekiden : Dead or alive, une comédie musicale prenant la relève de Go To the West (tomes 3 et 4 du manga).
 Saiyuki Gaiden, un manga et son adaptation en anime